|}

Die Bahnstrecke Halmstad–Nässjö  ist eine 196 Kilometer lange normalspurige Eisenbahnstrecke in Schweden. Sie wurde von der Halmstad–Jönköpings Järnvägsaktiebolag (HJJ), einer privaten Eisenbahngesellschaft, zwischen Halmstad und Nässjö erbaut.

Die Strecke wurde in Teilstücken errichtet. Am 21. Dezember 1882 konnte die gesamte Strecke zwischen Halmstad und Nässjö dem öffentlichen Verkehr übergeben werden. Die Halmstad–Jönköpings Järnvägsaktiebolag wurde am 26. Januar 1885 für bankrott erklärt und am 17. Juni 1885 in Halmstad aufgelöst. Am 29. Juni 1885 erfolgte die Gründung der Halmstad–Nässjö Järnvägsaktiebolag (HNJ), die die Strecke weiterhin betrieb.

Halmstad–Nässjö Järnvägsaktiebolag 
Das neue Unternehmen arbeitete besser als die Vorgängergesellschaft. An der Strecke siedelten sich Industriebetriebe an, die wiederum die Geschäftsgrundlage verbesserten. Zur bestehenden Hauptstrecke Halmstad–Nässjö der Gesellschaft wurden im Laufe der nächsten Jahr Nebenstrecken entweder selbst errichtet oder hinzugekauft, so dass für die damalige Zeit eines der größten privaten Streckennetze in Schweden entstand.

Mit der Integration der Västra Centralbanan (Landeryd–Falköping) hatte das Streckennetz der HNJ mit 411 Kilometern seine größte Ausdehnung erreicht.

Verstaatlichung 
Im Rahmen der allgemeinen Eisenbahnverstaatlichung ging die HNJ am 1. Juli 1945 in Staatsbesitz über, die Betriebsführung übernahmen Statens Järnvägar.

Betriebseinstellungen 
Durch zunehmenden Individualverkehr und Verlagerung des Güterverkehrs auf die Straße wurden einige von der Halmstad–Nässjö Järnvägsaktiebolag errichteten Streckenabschnitte inzwischen stillgelegt.

Verkehr 
Die Halmstad–Nässjö Järnvägsaktiebolag leistete Pionierarbeit mit den ersten Schnelltriebwagenzügen in Schweden. Mit drei roten, vierachsigen Triebwagen wurden die Strecken Halmstad–Nässjö und Halmstad–Falköping ab 1938 bedient. Diese Triebwagen fuhren Geschwindigkeiten bis 110 km/h und waren die ersten Triebwagenschnellzüge des Landes. Die Reisezeit zwischen Halmstad und Nässjö verkürzte sich um etwa eine Stunde auf drei Stunden. Die aktuelle Fahrzeit beträgt nur 20 Minuten weniger.

Die Schnelltriebwagen wurden von den SJ als Yo2 536 bis 538 übernommen und für den Direktverkehr zwischen Halmstad nach Oskarshamn über Nässjö verwendet. In den 1960er-Jahren wurden die Züge durch Y6/Y7–Schienenbusse ersetzt. Zwischen 1968 und 1974 verkehrten lokbespannte Reisezüge, die von Diesellokomotiven der Baureihe T43 geführt wurden und die auch Kurswagen nach Stockholm mitführten. In den 1980er-Jahren wurden die Schienenbusse durch Triebwagen der Baureihe Y1 abgelöst. Heute verkehren zwischen Halmstad und Nässjö die Züge von Krösatågen, einem Regionalzugsystem in Jönköpings län. Seit Dezember 2010 erfolgt die Betriebsführung für die durch das Län beauftragten Verkehrsleistungen durch DSB Småland AB. Als Züge werden moderne Triebwagen der Baureihen Y31 und Y32 eingesetzt.

Der Güterverkehr wird heute durch Green Cargo mit Dieselloks der Baureihe T44 auf der Strecke von Halmstad nach Torup durchgeführt, weiter auf der Strecke Torup–Hyltebruk verkehren die Züge als Sperrfahrt. Im Güterverkehr werden zudem Smålandsstenar, Smålands Burseryd und Brännögård angefahren, dazu befährt der Güterzug den Abschnitt Vaggeryd–Nässjö.

Weblinks 
 HNJ (schwed.)
 
 
 
 
 Geschichte der Strecke (schwed.)
 Streckenkarte bei Stig Lundin
 Zeichnungen der ersten Güterwagen von 1877

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Jönköpings län
Bahnstrecke in Hallands län
Halmstad–Nässjö Järnvägar